Denumirea de Leska se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Leska, un sat în comuna Kiustendil, regiunea Kiustendil;
 Leska, un sat în comuna Madan, regiunea Smolean.